В отборочную группу 7 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Турция, Англия, Словакия, Македония и Лихтенштейн. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Англия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Турция, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Дэвид Бекхэм
  Майкл Оуэн

4 мяча
  Силард Немет

3 мяча
  Серхат Акын
  Окан Бурук
  Нихат Кахведжи

2 мяча
  Уэйн Руни
  Влатко Грозданоски
  Джёрджи Христов
  Артим Шакири
  Владимир Яночко
  Любомир Рейтер
  Роберт Виттек
  Ариф Эрдем
  Хакан Шукюр

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году